Dit is de wereldranglijst voor mannen van maart 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 3 maart 2016.

Mannen 03